Nilgiri steht für:
 Nilgiri (Tee), Tee aus der Region Nilgiris
 allgemein die Herkunft aus der Region Nilgiris (z. B. der Nilgiri-Tahr, eine Ziegenart)
 Nilgiri Himal, Gebirgszug in der Annapurna-Region in Nepal, höchster Gipfel: Nilgiri North (7061 m)

Nilgiris steht für:
 die Nilgiri-Berge im Süden Indiens
 Nilgiris (Distrikt) in derselben Region

Siehe auch:
 Nilgiri Mountain Railway in den Nilgiri-Bergen
 Nilgiri Parbat, ein Berg im indischen Himalaya (Region Garhwal)